Руи Мануел Сезар Коща () e бивш португалски футболист, полузащитник. Той, заедно с Луиш Фиго, Фернандо Коуто, Педро Паулета, Нуно Гомеш и други е част от златното поколение на Португалия от 90-те години и началото на 21 век. С екипа на Португалия взема участие на две световни и три европейски първенства, отвърждавайки се като един от най-добрите футболисти, играли за Португалия. Има записани 94 мача и 26 гола като национал. Известен е с отличната си техника и извеждащи подавания, превърнали го в един от най-добрите плеймейкъри в историята на футбола.

Професионалната си кариера започва в Бенфика през 1990 г., където неговият талант бързо се откроява и го превръща в част от представителния тим на Португалия. През 1994 г. е привлечен от Фиорентина и преминава в най-силното футболно първенство през 90-те години - италианската Серия А. Във Фиорентина Руи Коща се превръща в един от най-добрите плеймейкъри в света. Той оформя силен тандем заедно с аржентинския голмайстор Габриел Батистута, но за 7-годишния си престой във Флоренция не успява да спечели значими трофеи.

През 2001 г. Руи Коща се превръща в най-скъпия трансфер на Милан в историята на клуба - 43 милиона евро. С отбора, воден от Карло Анчелоти той играе с едни от най-големите звезди в историята на росонерите като Паоло Малдини, Алесандро Неста, Кларънс Сеедорф, Филипо Индзаги и Андрий Шевченко. Като част от легендарната формация на миланския гранд Руи Коща печели редица трофеи, сред които Шампионската лига, Суперкупата на Европа, Серия А и Купата на Италия, като изиграва сериозна роля за успехите на Милан. През 2006 г. формата на 34-годишния плеймейкър спада и той се завръща в родния Бенфика, където изиграва последните си два сезона като професионален футболист.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига, Купа на УЕФА и Купа на носителите на купи
2Други турнири включват Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа и Междуконтинентална купа

Успехи

Бенфика 
  Примейра Лига – 1 (1994)

  Купа на Португалия – 1 (1993)

Фиорентина 
  Купа на Италия – 2 (1996, 2001)

  Суперкупа на Италия – 1 (1996)

Милан 
  Шампионска лига – 1 (2003)

  Суперкупа на Европа – 1 (2003)

  Серия А – 1 (2004)

  Купа на Италия – 1 (2003)

  Суперкупа на Италия – 1 (2004)

Национален отбор 
  Европейско първенство – сребро (2004)

 Световно първенство за младежи – 1 (1991)

Индивидуални 
 Идеален отбор на Европейското първенство – 2 (1996, 2000)
 Футболист на годината на Бенфика – 1 (2007)
 ФИФА 100

Източници 

Португалски футболисти
Футболисти на Бенфика Лисабон
Футболисти на Милан
Футболисти на Фиорентина
ФИФА 100
Родени в Амадора